Dicynodontoides — рід дицинодонтів родини Kingoriidae, що існував у пізньому пермі. Викопні рештки представників роду знайдені в Африці (ПАР, Танзанія).

Історія 
Типовий вид описаний у 1876 році під назвою Dicynodon recurvidens. Опис ґрунтувався на погано збереженому, але повному черепі, який знайдено 
у басейні Кару у місті Форт-Бофорт в Південній Африці. У 1940 році Роберт Брум виділив вид до окремого роду Dicynodontoides. У 1942 році було описано другий вид D. nowacki на основі решток, що зібрані у відкладеннях формації Усілі на схилах гори Кінгорі в Танзанії.

Опис 
Ця тварина була порівняно невеликих розмірів і, мабуть, ледь перевищувала 50 сантиметрів у довжину. Як і у багатьох дицинодонтів, вид мав бочкоподібне тіло, яке підтримувалося міцними ногами, які виступали з боків тіла. Голова була великою з роговим дзьобом і двома іклами, що стирчали з щелепи. Міжскронева область була особливо вузькою і утворювала сагітальний гребінь. Було також невелике нижньощелепне віконце.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму Kammerer er al. (2013):

Примітки

Посилання 
 The main groups of non-mammalian synapsids at Mikko's Phylogeny Archive

Дицинодонти
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1940